De 33e editie van de Europacup I werd gewonnen door PSV in een finale tegen SL Benfica uit Portugal. Na in de eerste twee ronden Galatasaray en Rapid Wien te hebben uitgeschakeld, speelde PSV de wedstrijden in de kwartfinale (tegen Bordeaux) en halve finale (tegen Real Madrid) alle vier de wedstrijden gelijk, en ging beide keren tóch door op grond van doelpunten gemaakt in uitwedstrijden. Voor PSV was het de tweede overwinning in een Europese eindstrijd, na de UEFA Cup in 1978.

Eerste ronde

Tweede ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen

Externe links 
 Het seizoen 1987-88 op de UEFA website
 Europese cupresultaten op Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Europacup I
Europacupvoetbal 1987/88